La Copa Davis 1966 fue la 55.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1966. Australia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de India por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Este A

Zona Este B

Zona Europa

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1966